Адрие́н Тамбе́ (; родился 25 февраля 1991 года в Париже, Франция) — потомственный французский автогонщик.

Общая информация 
Адриен — сын французского автогонщика — Патрика Тамбе, известного по выступлениям в различных автоспортивных сериях (включая Формулу-1) в 1970-е-1980е годы.

Спортивная карьера 
При поддержке своего отца Адриен в 10 лет впервые сел за руль карта. Постепенно он набирается опыта участия в различных соревнованиях класса Intercontinental A, но ничего крупного так и не выигрывает.

В 2007 году он переходит в шоссейно-кольцевой автоспорт: его первой машиной становится Формула-БМВ. За пару сезонов в различных сериях он показывает себя вполне конкурентоспособным и стабильным пилотом, записав на свой счёт несколько побед и заняв третье место в личном зачёте чемпионата Европы 2008 года.

Следующей ступенькой в его карьере становится машина класса Формулы-3. Год в британской и европейской серии приносит сплошные неудачи. При этом Адриен выступает за одного из лидеров серии — команду ART Grand Prix; один его партнёр — Жюль Бьянки — становится чемпионом серии, а другой — Валттери Боттас — лучшим новичком.

В 2010 году менеджмент пилота отправляет Тамбе в более конкурентоспособную серию — француз переходит в Auto GP. Два года в чемпионате, с периодическими паузами на старты в GP3 и Формулу-Рено 3.5, приносят стабильные финиши в очках и периодические победы. В 2011 году Адриен даже мог побороться за титул, если бы не пропустил в середине сезона пару гонок.

Не добившись больших успехов в гонках на машинах с открытыми колёсами Тамбе постепенно переключается на гонки кузовной техники. В первое время опыты ограничивались участием в ледовых гонках и ралли, но накануне сезона-2012 гонщику удаётся заполучить себе место боевого пилота одной из команд Audi в DTM. Привыкание к новой технике прошло быстро и с первых этапов Адриен стал  показывать времена на уровне середины пелотона. Результаты в гонках приходили медленнее - первые очки он набрал лишь в своём седьмом старте. В девятой гонке сезона француз приехал на свой первый подиумный результат: стартовав четвёртым на этапе в Валенсии он на последних кругах сдержал натиск Маттиаса Экстрёма и финишировал вторым.

Статистика результатов в моторных видах спорта

Сводная таблица

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт  
 

Картингисты
Автогонщики Франции
Пилоты Формулы-БМВ ADAC
Пилоты Британской Формулы-3
Пилоты Евросерии Формулы-3
Пилоты GP3 из Франции
Пилоты Auto GP
Пилоты Формулы-Рено 3.5
Пилоты DTM из Франции